Борис Фукс:
 Фукс, Борис Абрамович (1907—1985) — советский математик.
 Фукс, Борис Борисович (род. 1926) — советский иммунолог, биотехнолог.
 Фукс, Борис Фёдорович (род. 1969) — советский и германский хоккеист.